Hopialuoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hoppilot, ö, Egentliga Finland, Åboland, 
 Hopialuoto (ö i Finland), Norra Karelen, Mellersta Karelen, 

Robotskapade Finlandförgreningar